Джонатан Клей «Джей Джей» Редик (; род. 24 июня 1984 года, Куквилл, Теннесси) — американский профессиональный баскетболист, бывший игрок НБА. Играл на позиции атакующего защитника. Был выбран на драфте НБА 2006 года в первом раунде под общим 11-м номером командой «Орландо Мэджик».

Карьера игрока 
Играл на позиции атакующего защитника, хорошо бросал из-за трёхочковой линии. Добился значительных успехов, выступая за баскетбольную команду Университета Дьюка, где его четвёртый номер был закреплён за ним в 2007 году. Редик - лидер по результативности в истории университета Дьюк, лучший по результативности в истории конференции Atlantic Coast, лучший в истории NCAA дальнобойщик. В сезоне 2005-06 годов он забивал свыше 30+ очков в 14 играх (рекорд Дьюка). Вместе с командой  Джей-Джей вышел в раунд Sweet Sixteen где его команда уступила Университету Луизианы. По итогам сезона выиграл все основные индивидуальные награды в студенческом баскетболе: призы Джеймса Нейсмита, Оскара Робертсона, Джона Вудена и Адольфа Раппа.

Орландо Мэджик (2006-2013) 
Редик был выбран «Орландо Мэджик» в первом раунде драфта НБА 2006 года под общим 11 номером, провел в «Мэджик» 7 лет.

9 июля 2010 года «Орландо Мэджик» подписал с Редиком договор на три года на сумму $ 19 млн. Так как Редик являлся ограниченным свободным агентом, «Мэджик» повторили это предложение 16 июля 2010 года, сохранив за собой право на игрока. 25 апреля 2012 года, достигнута Редик установил личный рекорд по результативности, набрав 31 очко в матче против «Шарлотт Бобкэтс», в том числе 6 из 10 в трёхочковых и 7/7 с линии штрафного броска.

Милуоки Бакс (2013) 
21 февраля 2013 года «Орландо» обменяли Джей Джей Редика, Ишмаила Смита и форварда Густаво Айона в «Милуоки Бакс» на защитников Бено Удриха и Дорона Лэмба, а также форварда Тобиаса Харриса. Редик, который в июле 2013 должен был стать неограниченно свободным агентом, в сезоне  годов до обмена набирал 15,2 очка, 2,4 подбора и 4,4 передачи в среднем за матч. После перехода его статистика составила 14,1 очка, 3,8 передачи, 45 процентов с игры, 39 – из-за дуги.

Лос-Анджелес Клипперс (2013-2017) 
10 июля 2013 года в результате трёхсторонней сделки между клубами «Лос-Анджелес Клипперс», «Финикс Санз» и «Милуоки Бакс» Джей Джей Редик и Джаред Дадли перешли в «Клипперс», Кэрон Батлер и Эрик Бледсоу оказались в «Санз», а «Бакс» получили два выбора во втором раунде: один — от «Клипперс», второй — от «Санз». Редик подписал четырёхлетний контракт на общую сумму в 27 миллионов долларов.

Филадельфия Севенти Сиксерс (2017—2019) 
8 июля 2017 Рэдик подписал годичный контракт на сумму 23 миллиона долларов с клубом «Филадельфия Севенти Сиксерс».

Нью-Орлеан Пеликанс (2019—2021) 
15 июля 2019 года Редик подписал контракт с «Нью-Орлеан Пеликанс».

21 сентября 2021 года объявил о завершении карьеры.

Награды и достижения 
 Чемпион штата Виргиния среди школьных команд (2002)
 Символическая сборная McDonald's All-American Game (2002)
 Новичок года конференции Atlantic Coast (2003)
 Приз Нейсмита лучшему игроку года среди студентов (2006)
 MVP конференции Atlantic Coast (2005, 2006)
 Баскетболист года конференции Atlantic Coast (2005, 2006) 
 Приз имени Адольфа Раппа (2005, 2006)
 Приз имени Оскара Робертсона (2006)
 Приз имени Джона Вудена (2004)
 1-я символическая сборная NCAA (2005, 2006)
 2-я символическая сборная NCAA (2004)
 3-я символическая сборная NCAA (2003)

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 
 Подробная статистика на сайте Basketball-Reference.com

Баскетболисты США
Игроки «Дьюк Блю Девилз» (баскетбол)
Игроки «Орландо Мэджик»
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки «Лос-Анджелес Клипперс»
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки «Нью-Орлеан Пеликанс»
Игроки «Даллас Маверикс»